

Literatura 
Spisak je baziran na podacima Internacionalne Meteorske Organizacije.

Vidi još 
 meteorski roj

Astronomija
Sunčev sistem
Спискови везани за астрономију